Sebastian Jarzębak (Bytom, 1974. szeptember 20.–) lengyel labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzetközi játékvezetés

NB. I-es mérkőzés

Nemzeti kupamérkőzések

Magyar labdarúgókupa

Források 
 Profilja a Nela.hu-n
 Profilja a Worldfootball.net-en
  

1974-ben született személyek
Élő személyek
Lengyel labdarúgó-játékvezetők